Osoby o nazwisku Chadwick:

 Edgar Chadwick – angielski piłkarz
 Edwin Chadwick – angielski reformator społeczny
 George Whitefield Chadwick – amerykański kompozytor
 James Chadwick – angielski fizyk
 John Chadwick – brytyjski filolog
 Philip George Chadwick – angielski pisarz

Miejscowości w USA:
 Chadwick – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Carroll
Gminy w USA:
 Chadwick (ang. Chadwick Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Christian